Фредерик Джозеф «Фред» Флинтстоун () — персонаж серии мультфильмов и компьютерных игр о приключениях семьи Флинтстоунов. Впервые появился в мультсериале «Флинтстоуны» в пилотном эпизоде The Flintstone Flyer, который был показан 30 сентября 1959 года на телеканале ABC.

Персонаж

Создание

Личность 
Фред живёт в вымышленном городке Бедрок () и работает в строительной компании.

Интересы Фреда включают в себя: боулинг, бильярд, покер, лежать у дома и игру в гольф. Фред выиграл чемпионат по боулингу. Также Фред великолепно играет в гольф, один раз он выигрывает по гольфу чемпионат ради Барни. Он азартен, можно сказать даже немного игроман.

Он очень импульсивный, вспыльчивый, яростный. Он также невезучий и может из маленького пустяка сделать большую путаницу.
Несмотря на все эти качества, он очень дружелюбный, может помочь кому-нибудь, если у того проблемы.

Коронная фраза Фреда — «Ябба-дабба-ду!» ().

У Фреда также есть собственная машина. Его часто можно видеть за рулём этого транспортного средства.

Семья и отношения 
У Фреда есть жена Вилма Флинтстоун и дочка Пебблс Флинтстоун. Его лучший друг — Барни Раббл.

Появление в других средах 
Фред появлялся в других мультфильмах, видеоиграх, а также использовался в качестве рекламы.
 На протяжении многих лет Фред Флинтстоун (а также другие персонажи шоу) был использован для рекламы австралийской компании Amber, специализировавшейся на продаже брусчатки и плитки. В некоторых рекламных роликах фразой Фреда была «Только плитка от компании Amber подойдёт Вам».
 Фред и Барни появлялись в качестве приглашённых звезд в мультсериале Yogi’s Space Race.
 Фред также фигурирует в некоторых эпизодах мультсериала «Скуби-Ду на Олимпийских играх» в качестве гостя.
 Статуя Фреду и Барни появляется в художественном музее в одном из эпизодов мультсериала Top Cat.
 Фред Флинтстоун появился в мультсериале «Джонни Браво» в эпизоде «Страница прямо из истории»; его озвучивал Джефф Бергмана. В этом эпизоде Фред спас предка Джонни Браво (носившего то же имя) и теперь Джонни служит доброму Фреду, работая на него.
 Фред и Барни появлялись как гости в видеоролике под названием Kids for Character.
 Фред, Вилма и Пебблс появились в заставке серии Kamp Krusty мультсериала «Симпсоны».
 Фред появился в одном из эпизодов мультсериала «Гриффины».
 Фред является главным героем большинства игр о Флинтстоунах (например, The Flintstones: The Rescue of Dino & Hoppy или The Flintstones). Хотя в некоторых играх представлена возможность выбирать между двумя персонажами — Фредом и Барни (The Flintstones: The Surprise at Dinosaur Peak!).

В кино 
В фильме «Флинтстоуны» роль Фреда исполнил Джон Гудмен, а в его продолжении, «Флинтстоуны в Рок-Вегасе», — Марк Эдди

Критика и восприятие

Интересные факты 
 В испанском переводе Фред и Вилма стали фамилией «Педро» (близкое к испанскому слову piedra, одно из значений которого — «камень»), Барни стал «Пабло», а Бетти — «Мармоль».
 Один из персонажей мультфильмов о Скуби-Ду — пёс-шериф Ябба Ду — также довольно часто произносит фразу «Ябба-дабба-ду!».

Примечания

Ссылки 
 Фред Флинтстоун  на сайте Internet Movie Database

Персонажи мультфильмов
Персонажи по алфавиту
Комедийные персонажи
Вымышленные мужчины